Arar puede referirse a:
 Labrar (remover la tierra haciendo surcos con el arado.
 Nombre latino del río Saona, principal afluente del Ródano.
 Nombres comunes de varias especies vegetales de estos géneros:
 Tetraclinis (alerce africano).
 Juniperus (enebro).